Prazeres bezeichnet die portugiesischen Gemeinden:

 Prazeres (Calheta)
 Prazeres (Lissabon)

Prazeres ist der Familienname folgender Personen:

 André Prazeres (* 1999), portugiesischer Sprinter